Бори́с Эммануи́лович Ха́йкин (, Минск, Российская империя — 10 мая 1978, Москва, СССР) — советский российский дирижёр, педагог. Народный артист СССР (1972). Лауреат трёх Сталинских премий (две — 1946, 1951) .

Биография 
Хайкин Борис родился а в Минске в семье педагога Эммануила (Менделя) Моисеевича Хайкина.

В 1928 году окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского по классам Н. А. Малько и К. С. Сараджева (дирижирование), А. Ф. Гедике (фортепиано).

По окончании обучения стал дирижёром Оперного театра имени К. С. Станиславского (ныне Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), где работал в течение семи лет (1928—1935, с 1933 — заведующий музыкальной частью, с 1935 — главный дирижёр). К этому времени уже сделал первые шаги на дирижерском поприще, пройдя производственную практику под руководством Н. С. Голованова (оперный класс) и В. И. Сука (оркестровый класс). К. С. Станиславский оказал значительное влияние на творческие принципы молодого дирижёра. Среди его постановок этого периода — «Севильский цирюльник» Дж. Россини и «Кармен» Ж. Бизе.

В 1936 году переехал в Ленинград, где сменил С. А. Самосуда на посту художественного руководителя и главного дирижёра Ленинградского Малого оперного театра (ныне Михайловский театр), а также стал преподавать в Ленинградской консерватории (профессор). Под его управлением состоялись премьеры опер Д. Б. Кабалевского «Кола Брюньон» (1938) и И. И. Дзержинского «Поднятая целина» (1937), а также многочисленные постановки русской классики — опер М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова.

В 1943 году возглавил Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), где также исполнял новые сочинения советских композиторов, такие как оперы «Дуэнья» (1946) и «Повесть о настоящем человеке» (1948) С. С. Прокофьева, «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского (1950), «Князь-озеро» И. И. Дзержинского, «Декабристы» Ю. А. Шапорина (1953) и др.

В 1954 году возвратился в Москву, где стал дирижёром Большого театра.

Гастролировал в Будапеште, Берлине, Бухаресте, Антверпене, Яссах и других городах Европы. Несколько раз получал приглашение руководить заграничными постановками русских опер: «Хованщины» во Флоренции (1963, театр «Комунале»), «Пиковой дамы» в Лейпциге (1964, Лейпцигская опера), а также дирижировал операми «Евгений Онегин» (1960, Прага, Брно, Братислава) и «Фауст» Ш. Гуно (Румыния).

Также успешно выступал как симфонический дирижёр — в 1966 году в Италии состоялись гастроли оркестра Ленинградской филармонии под его управлением.

Один из крупнейших дирижёров СССР. Основные достижения связаны с интерпретацией русской, итальянской и французской оперной классики. Обладал непревзойдённым артистизмом, хорошим исполнительским вкусом и пониманием стиля. В его оперных постановках органично сочетались драматическая и музыкальная составляющие.

В 1925—1928, 1930—1936, 1954—1966 и в 1971-78 годах преподавал в Московской консерватории (кафедра дирижёрского мастерства) (с 1954 — профессор). В 1935—1936 — дирижёр Оперной студии Московской консерватории. Среди его учеников — К. П. Кондрашин, М. Ф. Эрмлер, Ю. В. Гамалей, Э. Тонс.

Автор свыше 250 статей по вопросам музыкального искусства.

Умер 10 мая 1978 года в Москве. Похоронен после кремации на Новом Донском кладбище.

Семья 
 Брат — Семён Эммануилович Хайкин (1901—1968), физик, радиоастроном, доктор физико-математических наук (1935). Племянник — Моисей Семёнович Хайкин, физик.
 Первая жена — Софья Наумовна Хайкина (урождённая Сарра Нухимовна Эндельман, в первом браке Разумова; 1894—1966), пианистка, концертмейстер. 
 Вторая жена — Алла Георгиевна Хайкина (1928—2005).
 Сын — Виктор Борисович Рябов (1943—2021), театральный режиссёр и педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993). Его мать Елена Даниловна Бубнова — помощник и секретарь Георгия Товстоногова в БДТ.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1937)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940)
 Народный артист РСФСР (1947)
 Народный артист СССР (1972)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за постановку оперного спектакля «Иоланта» П. И. Чайковского (1943) на сцене ЛМАТОБ
 Сталинская премия первой степени (1946) — за дирижирование оперным спектаклем «Орлеанская дева» П. И. Чайковского (1945) на сцене ЛАТОБ имени С. М. Кирова
 Сталинская премия второй степени (1951) — за дирижирование оперным спектаклем «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского на сцене ЛАТОБ имени С. М. Кирова
 Орден Трудового Красного Знамени (1939)
 Орден Октябрьской революции (1974)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1976).

Творчество

Постановки

Оперный театр имени К. С. Станиславского 
  — «Пиковая дама» П. И. Чайковского
  — «Лёд и сталь» В. М. Дешевова
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини
 «Кармен» Ж. Бизе

Ленинградский Малый оперный театр 

  — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Поднятая целина» И. И. Дзержинского
  — «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
  — «Кола Брюньон» Д. Б. Кабалевского
  — «Мятеж» Л. А. Ходжи-Эйнатова
  — «Цыганский барон» И. Штрауса
  — «Мать» В. В. Желобинского
  — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
  — «Черевички» П. И. Чайковского
  — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
  — «Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Пиковая дама» П. И. Чайковского
  — «Иоланта» П. И. Чайковского
  — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского

Театр оперы и балета им. С. М. Кирова 
оперы:

  — «Орлеанская дева» П. И. Чайковского
  — «Дуэнья» С. Прокофьева — мировая премьера
  — «Князь-озеро» И. И. Дзержинского
  — «Повесть о настоящем человеке» С. Прокофьева — закрытое концертное исполнение
  — «Мятеж» Л. А. Ходжи-Эйнатова
  — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
  — «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского
  — «Мазепа» П. Чайковского
  — «Хованщина» М. П. Мусоргского

балеты:
 «Щелкунчик» П. И. Чайковского
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского

Большой театр 
оперы:

  — «Фра-Дьяволо» Д. Обера
  — «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
  — «Мать» Т. Н. Хренникова — первая постановка
  — «Джалиль» Н. Г. Жиганова — первая постановка на русской сцене
  — «Русалка» А. С. Даргомыжского
  — «Летучий голландец» Р. Вагнера
  — «Севильский цирюльник» Дж. Россини
  — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
  — «Неизвестный солдат» («Брестская крепость») К. В. Молчанова
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 «Иван Сусанин» М. И. Глинки
 «Хованщина» М. П. Мусоргского
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
 «Чародейка» П. И. Чайковского
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского
 «Мазепа» П. Чайковского
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского
 «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова
 «Фауст» Ш. Гуно
 «Кармен» Ж. Бизе
 «Травиата» Дж. Верди
 «Богема» Дж. Пуччини

балеты:
  — «Лесная песня» Г. Л. Жуковского — первая постановка
  — «Спящая красавица» П. И. Чайковского

Литературные сочинения 
 Композиторы и оперный театр, «СМ», 1941, No 3.
 Заметки о балете, там же, 1962, No 12.
 Встречи и размышления, там же, 1964, No 9, 1965, No 4, 1966, No 11, 12.
 Как мы работали, там же, 1975, No 5.
 Вдохновение таланта // Книжное обозрение. 1978. 21 мая.
 Учитесь властвовать собой // СК. 1979. 2 ноября.
 Беседы о дирижёрском ремесле. Сб. ст. М., 1984.

Примечания

Ссылки 
 Борис Хайкин на сайте Большого театра

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Оперные дирижёры
Балетные дирижёры
Дирижёры Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Дирижёры Михайловского театра
Дирижёры Большого театра